Луцевич Андрій Пилипович (1919—1944) — старший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Луцевич Владислава Францівна (1891—1960) — білоруська літературознавиця і культурна діячка, дружина Янки Купали.
 Луцевич Еммануїл Вікентійович (1928—2018) — радянський і російський хірург.
 Янка Купала (Іван Домінікович Луцевич; 1882—1942) — класик білоруської літератури, поет, драматург, публіцист, видатний діяч білоруського Відродження початку XX століття. Народний поет Білорусі. Академік Національної академії наук України, Академії наук Білоруської РСР.
 Луцевич Сергій Валерійович (* 1975) — російський футболіст, півзахисник.
 Терентій Луцевич (* 1991) — білоруський футболіст камерунського походження, захисник клубу «Торпедо-БелАЗ».
білоруські прізвища